De wereldkampioenschappen baanwielrennen zijn wereldkampioenschappen voor verschillende disciplines en afstanden in het baanwielrennen en worden georganiseerd door de UCI.

De kampioenschappen werden voor het eerst in 1893 gehouden, in het Amerikaanse Chicago. Deze kampioenschappen werden georganiseerd door de International Cycling Association. Vanaf de kampioenschappen van 1900 nam de UCI de leiding op zich. Tot op heden werd er elk jaar een kampioenschap gehouden, met uitzondering van 1915-1919 (Eerste Wereldoorlog) en 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog).

In 1985 stonden ook voor het eerst disciplines voor vrouwen op het programma. In 1993 werd er afgestapt van de twee klassen die onderscheid maakten tussen professionele wielrenners en amateurs.

Vandaag de dag bestaat het programma, voor zowel mannen als vrouwen uit: sprint, tijdrit, (ploegen)achtervolging, teamsprint, keirin, koppelkoers, scratch, puntenkoers en omnium. De koppelkoers werd tot en met 2016 enkel bij de mannen gereden, sinds 2017 ook bij de vrouwen.

Andere disciplines die vroeger op het programma stonden waren: 10 km, tandem, halve-fond en derny.

Tot op heden was België 13 maal gastheer van de wereldkampioenschappen, Nederland 8 maal.

Edities 

{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! Editie
! Jaar
! Plaats
! Velodroom
! Datum
! 
! Winnaar medaillespiegel
|- bgcolor="ccccff"
|align="center" |124
|2027
| Haute-Savoie
|
|
|
|
|- 
|align="center" |123
|2026
| Shanghai
|
|
|
|
|- 
|align="center" |122
|2025
| San Juan
|Velódromo Cubierto de San Juan
|
|
|
|-
|align="center"|121
|2024 ||  Kopenhagen || Ballerup Super Arena
|16-20 oktober
|
|
|- bgcolor="ccccff"
|align="center"|120
|2023 ||  Glasgow || Sir Chris Hoy Velodrome
|3-9 augustus
|
|
|-
|align="center"|119
|2022 ||  Parijs || Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
|12-16 oktober
| align="center"|22
|
|-
|align="center"|118
|2021 ||  Roubaix || Vélodrome Jean-Stablinski
|20-24 oktober
|align="center"|22
|
|-
|align="center"|117
|2020 ||  Berlijn || Velodrom
|26 februari-1 maart
|align="center"|20
|
|-
|align="center"|116
|2019 ||  Pruszków || BGŻ Arena
|27 februari-3 maart
|align="center"|20
|
|-
|align="center"|115
|2018 ||  Apeldoorn  || Omnisport Apeldoorn
|28 februari-4 maart
|align="center"|20
|
|-
|align="center"|114
|2017 ||  Hongkong || Hong Kong Velodrome
|12-16 april
|align="center"|20
|
|-
|align="center"|113
|2016 ||  Londen || London Velopark
|2-6 maart
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|112
|2015 ||  Parijs  || Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
|18-22 februari
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|111
|2014 ||  Cali  || Velódromo Nieto Patiño
|26 februari-2 maart
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|110
|2013 ||  Minsk  || Minsk Arena
|20-24 februari
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|109
|2012 ||  Melbourne || Hisense Arena
|4-8 april
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|108
|2011 ||  Apeldoorn  || Omnisport Apeldoorn
|23-27 maart
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|107
|2010 ||  Kopenhagen || Ballerup Super Arena
|24-28 maart
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|106
|2009 ||  Pruszków || BGŻ Arena
|25-29 maart
|align="center"|19
|
|-
|align="center"|105
|2008 ||  Manchester || Manchester Velodrome
|26-30 maart
|align="center"|18
|
|-
|align="center"|104
|2007 ||  Palma || Palma Arena
|29 maart-1 april
|align="center"|17
|
|-
|align="center"|103
|2006 ||  Bordeaux || Vélodrome de Bordeaux
|13-16 april
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|102
|2005 ||  Los Angeles || VELO Sports Center
|23-27 maart
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|101
|2004 ||  Melbourne || Hisense Arena
|26-29 mei
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|100
|2003 ||  Stuttgart || Hanns-Martin-Schleyer-Halle
|30 juli-3 augustus
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|99
|2002 ||  Kopenhagen || Ballerup Super Arena
|25-29 september
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|98
|2001 ||  Antwerpen || Sportpaleis
|26-30 september
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|97
|2000 ||  Manchester || Manchester Velodrome
|25-29 oktober
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|96
|1999 ||  Berlijn || Velodrom
|20-24 oktober
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|95
|1998 ||  Bordeaux || Vélodrome de Bordeaux
|26-30 augustus
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|94
|1997 ||  Perth || Perth SpeedDome
|27-31 augustus
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|93
|1996 ||  Manchester || Manchester Velodrome
|28 augustus-1 september
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|92
|1995 ||  Bogota || Velódromo Luis Carlos Galán
|26-30 september
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|91
|1994 ||  Palermo || Velodromo Paolo Borsellino
|15-20 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|90
|1993 ||  Hamar || Vikingskipet
|17-29 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|89
|1992 ||  Valencia || Palacio Velódromo Luis Puig
|29 augustus-2 september
|align="center"|6
|
|-
|align="center"|88
|1991 ||  Stuttgart  || Hanns-Martin-Schleyer-Halle
|13-18 augustus
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|87
|1990 ||  Maebashi || Green Dome
|augustus
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|86
|1989 ||  Lyon || Vélodrome Georges-Préveral
|augustus
|align="center"|15
|
|-
|align="center"|85
|1988 ||  Gent  || Blaarmeersen
|21-25 augustus
|align="center"|9
|
|-
|align="center"|84
|1987 ||  Wenen || Ferry-Dusika-Hallenstadion
|augustus
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|83
|1986 ||  Colorado Springs || USOTC Velodrome
|27 augustus-7 september
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|82
|1985 ||  Bassano del Grappa || Stadio Rino Mercante
|21 augustus-1 september
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|81
|1984 ||  Barcelona || Velòdrom d'Horta
|28-31 augustus
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|80
|1983 ||  Zürich || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|23-28 augustus
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|79
|1982 ||  Leicester || Saffron Lane Velodrome
|23-29 augustus
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|78
|1981 ||  Brno || Velodrom Brno
|31 augustus-5 september
|align="center"|14
|
|-
|align="center"|77
|1980 ||  Besançon || Stade Léo Lagrange
|3-7 september
|align="center"|10
|
|-
|align="center"|76
| 1979 ||  Amsterdam || Olympisch Stadion
|29 augustus-2 september
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|75
| 1978 ||  München || Radstadion
|16-21 augustus
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|74
| 1977 ||  San Cristóbal || Velódromo José de Jesús Mora Figueroa
|22-26 augustus
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|73
| 1976 ||  Monteroni di Lecce || Ulivi Velodromo
|7-10 september
|align="center"|12
|
|-
|align="center"|72
| 1975 ||  Rocourt || Vélodrome de Rocourt
|20-25 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|71
| 1974 ||  Montreal || Vélodrome de l'Université de Montreal
|14-20 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|70
| 1973 ||  San Sebastián || Velódromo de Anoeta
|22-27 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|69
| 1972 ||  Marseille || Stade Vélodrome
|29 juli-2 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|68
| 1971 ||  Varese || Stadio Franco Ossola
|25-31 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|67
| 1970 ||  Leicester || Saffron Lane Velodrome
|6-12 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|66
| 1969 ||  Antwerpen || Sportpaleis
|5-9 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|65
| 1968 ||  Rome || Velodromo Olimpico
|26-29 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|64
| 1967 ||  Amsterdam || Olympisch Stadion
|22-27 augustus
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|63
| 1966 ||  Frankfurt am Main || Waldstadion
|29 augustus-4 september
|align="center"|11
|
|-
|align="center"|62
| 1965 ||  San Sebastián || Velódromo de Anoeta
|6-12 september
|align="center"|9
|
|-
|align="center"|61
| 1964 ||  Parijs || Parc des Princes
|8-13 september
|align="center"|9
|
|-
|align="center"|60
| 1963 ||  Rocourt || Vélodrome de Rocourt
|1-7 augustus
|align="center"|9
|
|-
|align="center"|59
| 1962 ||  Milaan || Velodromo Vigorelli
|24-28 augustus
|align="center"|9
|
|-
|align="center"|58
| 1961 ||  Zürich  || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|27 augustus-13 september
|align="center"|8
|
|-
|align="center"|57
| 1960 ||  Leipzig || Alfred-Rosch-Kampfbahn
|3-14 augustus
|align="center"|8
|
|-
|align="center"|56
| 1959 ||  Amsterdam || Olympisch Stadion
|8-13 augustus
|align="center"|8
|
|-
|align="center"|55
| 1958 ||  Parijs || Parc des Princes
|2-7 september
|align="center"|8
|
|-
|align="center"|54
| 1957 ||  Rocourt || Vélodrome de Rocourt
|10-15 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|53
| 1956 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|27 augustus-2 september
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|52
| 1955 ||  Milaan || Velodromo Vigorelli
|31 augustus-3 september
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|51
| 1954 ||  Keulen || Stadion am Zoo
|27-29 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|50
| 1953 ||   Zürich  || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|21-26 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|49
| 1952 ||  Parijs || Parc des Princes
|26-31 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|48
| 1951 ||  Milaan || Velodromo Vigorelli
|24-28 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|47
| 1950 ||  Rocourt || Vélodrome de Rocourt
|augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|46
| 1949 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|22-28 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|45
| 1948 ||  Amsterdam || Olympisch Stadion
|23-29 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|44
| 1947 ||  Parijs || Parc des Princes
|26 juli-3 augustus
|align="center"|5
|
|-
|align="center"|43
| 1946 ||  Zürich  || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|24 augustus-1 september
|align="center"|5
|
|-
| colspan="7" align="center"|1940-1945: geen kampioenschap ten gevolge van Tweede Wereldoorlog
|-
|align="center"|42
| 1939 ||  Milaan || Velodromo Vigorelli
|26 augustus-3 september
|align="center"|2
|
|-
|align="center"|41
| 1938 ||  Amsterdam || Olympisch Stadion
|27 augustus-4 september
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|40
| 1937 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|21-29 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|39
| 1936 ||  Zürich || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|28 augustus-6 september
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|38
| 1935 ||  Brussel || Heizelstadion
|10-18 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|37
| 1934 ||  Leipzig || Alfred-Rosch-Kampfbahn
|10-19 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|36
| 1933 ||  Parijs || Parc des Princes
|11-15 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|35
| 1932 ||  Rome || Stadio Nazionale del Partito Nazionale Fascista
|27 augustus-4 september
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|34
| 1931 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|21-30 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|33
| 1930 ||  Brussel || Heizelstadion
|24-30 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|32
| 1929 ||  Zürich || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|11-18 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|31
| 1928 ||  Boedapest || Millenáris Sporttelep
|14-20 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|30
| 1927 ||  Keulen || Müngersdorfer Stadion
|17-24 juli
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|29
| 1926 ||  Milaan || Velodromo Vigorelli
|24 juli-1 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|28
| 1925 ||  Amsterdam || Het Stadion
|16-23 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|27
| 1924 ||  Parijs || Parc des Princes
|3-10 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|26
| 1923 ||  Zürich || Vélodrome de Zurich-Oerlikon
|18-26 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|25
| 1922 ||  Parijs || Vélodrome Buffalo
|17 september
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|24
| 1921 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|30 juli-8 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|23
| 1920 ||  Antwerpen || Velodroom van Garden City
|6-8 augustus
|align="center"|3
|
|-
| colspan="7" align="center" |1915-1919: geen kampioenschap ten gevolge van Eerste Wereldoorlog
|-
|align="center"|22
| 1914 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|2 augustus
|align="center"|1
|
|-
|align="center"|21
| 1913 ||  Leipzig || Alfred-Rosch-Kampfbahn
|28-31 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|20
| 1912 ||  Newark || Newark Velodrome
|30 augustus-4 september
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|19
| 1911 ||  Rome || Motovelodromo Appio
|?
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|18
| 1910 ||  Brussel || Velodroom van Karreveld
|17-25 juli
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|17
| 1909 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|14-23 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|16
| 1908 ||  Berlijn || Radrennbahn Steglitz
|30 juli-2 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|15
| 1907 ||  Parijs || Parc des Princes
|30 juni-7 juli
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|14
| 1906 ||  Genève || La Jonction
|29 juli-5 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|13
| 1905 ||  Antwerpen || Velodroom van Zurenborg
|16-23 juli
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|12
| 1904 ||  Londen || Crystal Palace
|3-10 september
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|11
| 1903 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|16-22 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|10
| 1902 ||  Rome || Velodromo di Porta Salaria
|15 juni
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|9
| 1901 ||  Berlijn || Radrennbahn Friedenau
|7-14 juli
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|8
| 1900 ||  Parijs || Parc des Princes
|12-18 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|7
| 1899 ||  Montreal || Vélodrome de Queen's Park
|9-11 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|6
| 1898 ||  Wenen || Prater Radrennbahn
|8-12 september
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|5
| 1897 ||  Glasgow || Celtic Park
|30 juli-2 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|4
| 1896 ||  Kopenhagen || Ordrupbanen
|15-17 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|3
| 1895 ||  Keulen || Riehler Radrennbahn
|17-19 augustus
|align="center"|4
|
|-
|align="center"|2
| 1894 ||  Antwerpen || Velodroom van Zurenborg
|12-13 augustus
|align="center"|3
|
|-
|align="center"|1
| 1893 ||  Chicago || South Park Side
|11-12 augustus
|align="center"|3
|
|}

 Resultaten 

 Medaillespiegel Bijgewerkt t/m WK 2022 Statistieken 
 Meervoudige medaillewinnaars 
Mannen

Bijgewerkt t/m het WK van 2022

Vrouwen

Bijgewerkt t/m het WK van 2022

Organiserende landenBijgewerkt t/m WK 2027''

Zie ook 
 Wereldbeker baanwielrennen